Коробкинское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Сарпинском районе Калмыкии. Единственным населённым пунктом и административным центром является посёлок Коробкин.

География 

СМО расположено в северной части Сарпинского района в пределах Ергенинской возвышенности.
Коробкинское СМО граничит:
 на востоке - с Садовским СМО;
 на юге - с Уманцевским СМО;
 на западе - с Шарнутовским СМО;
 на севере - с Октябрьским районом Волгоградской области;
 на северо-востоке - с Малодербетовским районом (Тундутовским СМО).

Население 

Население СМО (на 01.01.2012 года) составляет 328 человек. Плотность населения в СМО составляет 2,1 чел./км². Национальный состав: русские – 46,9 %, калмыки – 43,3 %, другие национальности – 9,8 %..

Экономика 

Основная отрасль экономики - сельское хозяйство. Ведущим сельскохозяйственным предприятием в СМО является ООО "Терра", специализирующиеся на животноводстве (основной профиль) и растениеводстве. Кроме того, хозяйственную деятельность (сельскохозяйственное производство) со специализацией на животноводстве (преимущественно) и растениеводстве в СМО ведут 3 КФХ.

Примечания 

Муниципальные образования Сарпинского района
Сельские поселения Калмыкии